Городска́я улица — уточняющее название мощёных дорог внутри города, один из основных элементов городской инфраструктуры; также название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Городская улица — улица в Казани.
 Городская улица — улица в Костроме.
 Городская улица — улица в Москве.
 Городская улица — улица в Орле.

Украина 
 Городская улица — улица в Днепре.